Johanna Larsson era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in semifinale da Kateřina Siniaková.

In finale Laura Siegemund ha sconfitto Siniaková con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (secondo turno, ritirata)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Annika Beck (quarti di finale)

 Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
 Laura Siegemund (campionessa)
 Jaroslava Švedova (primo turno, ritirata)
 Johanna Larsson (semifinale)

Wildcard 

  Susanne Celik (primo turno)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)

 Cornelia Lister (primo turno)
 Rebecca Peterson (primo turno)

Qualificate 

  Jana Čepelová (primo turno)
  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Kateryna Kozlova (primo turno)

 Aleksandra Krunić (primo turno)
 Kateřina Siniaková (finale)
 Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2016
WTA Tour 2016